Вивер:

 Вивер — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон.
 Вивер — населённый пункт в Испании, расположен на территории муниципалитета Вивер-и-Серратеш в провинции Барселона.
 Вивер — населённый пункт во Франции, находится на территории коммуны Сент-Алир-эс-Монтань в регионе Овернь.
 Вивер — система рельсового интерфейса Планка Вивера (Weaver Rail Interface System).
 Вивер (Уивер) — фамилия. Известные носители:
 Вивер, Роберт Клифтон (1907—1997) — американский государственный деятель, первый министр жилищного строительства и городского развития США.